Bryan Allen (né le  à Kingston, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1996, il débute dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec les Generals d'Oshawa. Il est choisi en 1998 à la  du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Canucks de Vancouver. En 1999, il devient professionnel avec le Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine de hockey. Il débute dans la LNH avec les Canucks au cours de la saison 2000-2001. Le , il est échangé aux Panthers de la Floride avec Todd Bertuzzi et Alex Auld en retour de Roberto Luongo, Lukas Krajicek et un choix de  au repêchage de 2006 (Sergueï Chirokov). Le , il rejoint les Hurricanes de la Caroline contre Sergueï Samsonov. Le 20 novembre 2014, il est acquis par les Canadiens de Montréal en retour de René Bourque.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1995-1996 ||Jets d'Ernestown ||OHA-C ||36 ||1 ||16 ||17 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1996-1997|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 60|| 2|| 4|| 6|| 76|| 18|| 1|| 3|| 4|| 26
|- 
| 1997-1998|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 48|| 6|| 13|| 19|| 126|| 5|| 0|| 5|| 5|| 18
|- 
| 1998-1999|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 37|| 7|| 15|| 22|| 77|| 15|| 0|| 3|| 3|| 26
|-
| 1999-2000|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 3|| 0|| 2|| 2|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 13
|-
| 1999-2000|| Crunch de Syracuse|| LAH|| 9|| 1|| 1|| 2|| 11|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2000-2001||Blades de Kansas City || LIH|| 75|| 5|| 20|| 25|| 99|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2000-2001|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2001-2002|| Moose du Manitoba||  LAH|| 68|| 7|| 18|| 25|| 121|| 5|| 0|| 1|| 1|| 8
|- 
| 2001-2002|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 11|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Moose du Manitoba||  LAH|| 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2002-2003|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 48|| 5|| 3|| 8|| 73|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2003-2004|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 74|| 2|| 5|| 7|| 94|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 2004-2005||Khimik Voskressensk || Superliga|| 19|| 0|| 2|| 2|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 77|| 7|| 10|| 17|| 115|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2006-2007|| Panthers de la Floride|| LNH|| 82|| 4|| 21|| 25|| 112|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Panthers de la Floride|| LNH|| 73|| 2|| 14|| 16|| 67|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2008-2009|| Panthers de la Floride|| LNH|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Panthers de la Floride|| LNH|| 74|| 4|| 9 ||13|| 99 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 ||Panthers de la Floride ||LNH ||53 ||4 ||8 ||12 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 || Hurricanes de la Caroline ||LNH ||19 ||0 ||5 ||5 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH || 82|| 1|| 13|| 14|| 76|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Ducks d'Anaheim ||LNH ||41 ||0 ||6 ||6 ||34 ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
|2013-2014 || Ducks d'Anaheim ||LNH || 68 || 0 || 10 || 10 || 75 || 13 || 1 || 0 || 1 || 28
|-
|2014-2015 || Admirals de Norfolk || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|2014-2015 || Ducks d'Anaheim || LNH || 6 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Canadiens de Montréal || LNH || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 35 || 1 || 5 || 6 || 24 || - || - || - || - || -

| 721 || 29 || 107 || 136 || 839 || 27 || 1 || 1 || 2 || 36

Internationales 

|1999 || || Championnat du monde junior ||7||1||2||3||2 ||align="left"|  Médaille d'argent

Trophées et honneurs personnels 
1999 : Élu dans la première équipe d'étoiles de la Ligue Hockey Ontario

Notes et références 

Naissance en août 1980
Naissance à Kingston (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bulldogs de Hamilton